Toto je seznam měst v Kanadě.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 50 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 4. června 1991, 14. května 1996, 15. května 2001 a 16. května 2006 a správní jednotky (provincie a teritoria), do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti.

(SO = sčítání obyvatelstva)

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Statistics Canada
 City Population - největší města a aglomerace v Kanadě

 
Kanada
města